Deadlines ist:
 Deadlines (Film), international co-produzierter Spielfilm von Ludi Boeken und Michael A. Lerner (2004) 
 Deadlines (Fernsehserie) deutsche Fernsehserie von Johannes Boss (2021)
 Deadlines, Musikalbum der britischen Rock-Band Strawbs (1978)

Siehe auch:
 Deadline, Begriffsklärung